Ma vie comme rivière est un livre autobiographique en quatre tomes écrit par Simonne Monet-Chartrand, publié entre 1981 et 1992
Ma vie comme rivière est un film réalisé en 1996 par Alain Chartrand et Diane Cailhier.